La Supercoupe des Pays-Bas 1999 () est la dixième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Feyenoord Rotterdam aux dépens de son rival, l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

1999
Football en 1999
Sport aux Pays-Bas en 1999
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Sport en août 1999
Compétition de football à Amsterdam